Vltjidol (bulgariska: Вълчидол) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Vltjidol ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vltjidol är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Vltjidol. Närmaste större samhälle är Devnja,  km söder om Vltjidol.

Trakten runt Vltjidol består till största delen av jordbruksmark. Runt Vltjidol är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Varna (region)